John French Sloan (1871-1951) – pittore statunitense
 John Sloan (1904-1988) – uomo d'affari statunitense
 John R. Sloan (1912-2001) – produttore cinematografico britannico
 John Sloan (1955) – vescovo statunitense
 John Peter Sloan (1969-2020) – attore britannico